Miejscowości w USA:
 Bigelow – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Bigelow – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Bigelow – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
Gminy w USA:
 Bigelow (ang. Bigelow Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Bigelow (ang. Bigelow Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Bigelow (ang. Bigelow Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
Firmy:
 Bigelow Aerospace – przedsiębiorstwo zajmujące się komercyjną eksploracją przestrzeni kosmicznej